Georges Brassens – cantautore, poeta e attore francese
 Parco Georges Brassens – parco di Parigi
 Espace Georges Brassens – museo di Sète dedicato a Georges Brassens
 6587 Brassens – asteroide della fascia principale